Zahara peut désigner :

Toponymie 
 Zahara de los Atunes, hameau côtier situé sur la commune de Barbate, dans la province de Cadix
 Zahara de la Sierra, commune du Nord de la province de Cadix situé dans le massif de la Sierra de Grazalema

Musique 
 Zahara, chanteuse et auteure-compositrice-interprète espagnole
 Zahara, musicienne sud-africaine